Гран-при Италии 2010 года (официально LXXXI Gran Premio Santander d'Italia) — автогонка чемпионата мира «Формулы-1», которая прошла 12 сентября 2010 года на Национальном автодроме Монцы, Монца, Италия. Это была четырнадцатая гонка сезона 2010 Формулы-1.

Квалификация

Гонка 

|}

Положение в чемпионате после Гран-при 

Примечание: Только 5 позиций включены в обе таблицы.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Италии